L' est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma
L'Esclave, court métrage de Louis Feuillade (1908)
L'Esclave, long métrage d'Yves Ciampi (1953)
L'Esclave (The Image), long métrage de Radley Metzger (1975)
Théâtre
 L'Esclave (The Slave), pièce d'Amiri Baraka
Opéra
L'Esclave, opéra en quatre actes d'Edmond Membrée, livret d'Edmond Got et Edmond Foussier, joué Théâtre italien de Paris en 
Presse politique
L'Esclave, organe hebdomadaire de la Fédération socialiste révolutionnaire de la région du Nord, publié à Armentières à partir de 1883
L'Esclave, organe mensuel des revendications prolétariennes, publié à Nice à partir de 1898
Télévision
L'Esclave (The Slave), téléfilm en deux parties, initialement diffusé en 1967, constituant les épisodes 33 et 34 (épisodes 5 et 6 de la deuxième saison) de la série télévisée Mission impossible.

Homonymie de titre